Coatepec bezeichnet folgende Orte in Mexiko:

 Coatepec (México), Ort im mexikanischen Bundesstaat México
 Coatepec (Caltepec), Ort im mexikanischen Bundesstaat Puebla
 Coatepec (Coatepec), Stadt im mexikanischen Bundesstaat Puebla
 Coatepec, Stadt im mexikanischen Bundesstaat Veracruz

Coatepec bezeichnet zudem folgende Verwaltungseinheiten in Mexiko: